RSPO steht für:
 Roundtable on Sustainable Palm Oil, internationaler Interessenverbund
 Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, englischsprachige Eigenbezeichnung des Kungliga Filharmoniska Orkestern, einem schwedischen Sinfonieorchester

RSPO(1/2/3/4) steht für:
 R-spondin 1, menschliches Protein, das durch das Rspo1-Gen auf Chromosom 1 kodiert wird
 R-spondin 2, menschliches Protein, das durch das Rspo2-Gen auf Chromosom 8 kodiert wird
 R-spondin 3, menschliches Protein, das durch das Rspo3-Gen auf Chromosom 6 kodiert wird
 R-spondin 4, menschliches Protein, das durch das Rspo4-Gen kodiert wird

Abkürzung